Pteromylaeus – rodzaj morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny orleniowatych (Myliobatidae).

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Pteromylaeus asperrimus
 Pteromylaeus bovinus – orleń afrykański

Przypisy 

Orleniowate